Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
 28e division d'infanterie légère (Allemagne)

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Japon 
  d'infanterie (Japon)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-uni 

 28e division d'infanterie (Royaume-uni)